Варта́нов — армянская фамилия. Известные носители:
 
 Вартанов, Анри Суренович (1931—2019) — российский учёный, киновед и телевизионный критик, профессор.
 Вартанов, Артемий Соломонович (1855—1937) — генерал-лейтенант русской армии (1913), участник Русско-турецкой (1877—1878) войны.
 Вартанов, Валентин Георгиевич (1909—1937) — советский техник-химик, журналист и поэт.
 Вартанов, Георгий Амазаспович (1913—1984) — советский боксёр и тренер, спортивный судья.
 Вартанов, Григорий Мартиросович (1939—2010) — советский боксёр, тренер, спортивный судья.
 Вартанов, Мартирос — сценарист.
 Вартанов, Михаил Мартиросович (1937—2009) — режиссёр документального кино, оператор, сценарист, искусствовед.
 Вартанов, Степан Сергеевич (род. 1964) — российский писатель-фантаст.
 Вартанов, Юрий Павлович (род. 1950) — заведующий Отделом литературы на языках стран Азии и Африки (ОЛСАА) РНБ.

 Вартанова, Елена Леонидовна (род. 1959) — российский экономист, социолог и журналист, профессор, академик РАО (2021).